La Cadmée est la citadelle de la cité de Thèbes.
 Cadmée est l'ancien nom de la , elle-même un synonyme désuet de plusieurs minéraux de zinc, dont la smithsonite . Combinée à du cuivre, elle servait autrefois à la production de laiton, comme l'indique par exemple Pline l'Ancien. L'élément cadmium, isolé en 1817 de la cadmée (de la smithsonite, en l'occurrence) dont il constituait une impureté, lui doit son nom.